Alcove ist der Name zweier Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alcove Brook, ein Fluss im US-Bundesstaat Colorado
 Alcove Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Montana

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alcove (New York)
 Alcove Spring (Kansas)

in Kanada:
 Alcove (Quebec)

im NRHP gelistete Objekte:
 Alcove Historic District, in Alcove, New York, ID-Nr. 80002582
 Alcove Springs, in Blue Rapids, Kansas, ID-Nr. 72000513